Volutomitra är ett släkte av snäckor. Volutomitra ingår i familjen Volutomitridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Volutomitra